Богачевський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Богачевський Ігор Данилович (1928) — американський конструктор українського походження.
 Богачевський Костянтин (1884—1961) — митрополит Філадельфійський УГКЦ.
 Богачевський Теодор — священик (УГКЦ), літератор, громадський діяч. Автор оповідань, які публікувало «Діло». Стрийко архиєпископа філадельфійського Костянтина Богачевського. Посол до Галицького сейму.
 Богачевський Юрій Володимирович (1933—2006) — американський співак українського походження.

Інші значення 

 Богачевський — вулкан на півострові Камчатка.
Українські прізвища